Зино́вий Я́ковлевич Корого́дский (29 июля 1926, Томск — 22 мая 2004, Санкт-Петербург) — советский и российский театральный режиссёр, профессор, народный артист РСФСР (24 декабря 1980), лауреат премии Станиславского (2000), лауреат премии «Золотой софит» (2003), почётный профессор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Биография 

Родился в Томске, юношеские годы провёл в Новосибирске. В 1950 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (педагог Б. В. Зон).

С 1959 работал в Академическом Большом драматическом театре им. М. Горького.

Работал режиссёром Калининградского театра драмы.

В 1962—1986 гг. был художественным руководителем Ленинградского ТЮЗа, поставил более 100 спектаклей.

В 1986 году был осуждён по сфабрикованному делу, его обвинили в однополых контактах (статья 121 УК РСФСР), впоследствии приговор был отменён, а дело закрыто за отсутствием улик.

В 1989 году ученики Корогодского З. Я. пригласили его в Америку, где он успешно работал целый сезон.

В 1990 году создал Ленинградский Эстетический центр «Семья» (ДТЮ «Семья», школа искусств «Театральная Семья»,  «Театральная Семья»), художественным ядром которого стал «Театр поколений», в 1993 году возглавил кафедру режиссуры в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Руководитель лаборатории молодых драматургов России.

В 2001 году в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого возглавил первый актёрский курс НовГУ, который обучал до самой своей кончины в 2004 году. Получил звание почётного профессора Новгородского государственном университете имени Ярослава Мудрого (посмертно) «За заслуги в становлении высшего музыкального образования и театральной специализации, а также за большой вклад в развитие культуры Великого Новгорода».

Похоронен в посёлке Комарово Курортного района Санкт-Петербурга (Участок 1) 

Его имя носит Театр поколений (Санкт-Петербург).

Отзывы о нём 
Народный артист России Николай Буров вспоминал: «Я бы его охарактеризовал так: это человек без кожи. Он был настолько болезнен в своих реакциях — на всё абсолютно. Мне досталась одна из ролей — вожак в „Бэмби“. Премьерный показ. Было впечатление, что он видит себя этим вожаком, который гордо подняв корону, пытается научить лес жить в жесточайших условиях».

Режиссёр и продюсер Эдуард Бояков поделился воспоминаниями о нём: «Для меня не было и нет человека важнее в театре, чем Зиновий Яковлевич, это мой учитель. Я не учился в театральном ВУЗе, но мне кажется, я получил неплохое образование. То, как он мог шутить, как он мог тебя просто схватить, как он выглядел — эти волосы с хвостиком, очки на верёвочке. Сама манера его общения — очень острая, моментально преодолевающая все барьеры. Он действительно начинал говорить с какой-то сердцевиной человека».

Заведующая педагогическим отделом ТЮЗа Зинаида Гуляева: «В нём было редкое сочетание педагогического и режиссёрского таланта. Он воспитывал детей через театр, а актёров — через детей. Содружество школы и театра при нём задышало свежо и сильно. ТЮЗ был педагогическим в лучшем понимании этого слова, на том опыте, что накоплен Зиновием Яковлевичем, можно безбедно существовать ещё несколько лет».

Звания 
 Народный артист РСФСР (24.12.1980)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (11.02.1969)

Автор 
Автор книг:
 «Режиссёр и актёр»,
 «Играй театр»,
 «Первый год. Начало»,
 «Первый год. Продолжение»,
 «Возвращение»,
 «Этюд и школа»,
 «Репетиция, репетиция, репетиция»
и других.

Ученики 
Среди учеников Зиновия Корогодского:

 Ольга Агеева,
 Александр Антипов,
 Борис Аронов,
 Алексей Барабаш,
Денис Баканов,
Владимир Бирюков,
 Наталья Боровкова,
 Николай Буров,
 Сергей Васильев,
 Оксана Византий,
 Антон Виноградов,
 Екатерина Гороховская,
 Вадим Демчог,
 Геннадий Егоров,
 Леонид Коронов,
 Роман Жилкин,
 Валерий Зиновьев,
 Юрий Каморный,
 Елена Копылова,
 Олег Толоченко,
 Юрий Качалов,
 Сергей Мардарь,
 Радмила Москалёва,
 Ирина Коваленко,
 Татьяна Кудрявцева,
 Анастасия Курылёва,
 Николай Лавров,
 Алексей Лебедев
 Мария Левицкая,
 Валентин Левицкий,
 Станислав Митин,
 Владимир Постников
 Ирина Соколова
 Марина Старых,
 Георгий Тараторкин,
 Яна Тумина
 Михаил Уржумцев,
 Дмитрий Феоктистов,
 Александр Хочинский,
 Михаил Черняк,
 Мария Шведова,
 Надежда Шумилова
 Антонина Шуранова
  Игорь Шибанов
 Яков Степанов
С Корогодским работал композитор Станислав Сергеевич Важов.

Постановки в театре

Калужский областной драматический театр 
 «Бедность не порок» А. Н. Островского
 «Двенадцатая ночь» Шекспира
 «Трактирщица» Карло Гольдони

Театр поколений (Санкт-Петербург) 

 «19 октября».
 «Пространство инстинкта».
 «Телекалейдоскоп».
 А. Слаповский — «Покажите мне красивую любовь».
 Н. Коляда — «Венский стул», «Черепаха Маня».
 М. Бартенев — «Елена Премудрая».
 Ф. Г. Лорка — «Кровавая свадьба».
 А. Слаповский — «Под зелёной звездой».
 О. Юрьеав «Мириам».
 А. Пушкин — «У Лукоморья».
 «Играй, театр».
 «Они и мы».
 Г. Писемский — «Хищники».
 А. Пушкин — «Песни западных славян».
 А. Чехов — «На большой дороге».

Ленинградский ТЮЗ 

 В. Аксёнов и Ю. Ставбой — «Коллеги».
 К. Чапек — «Волшебное стёклышко».
 М. Кац и А. Ржешевский — «Олеко Дундич».
 М. Бременер — «Тебе посвящается».
 Л. Ковалёва — «Три дня на размышление».
 М. Шатров — «День тишины».
 Р. Погодин — «Трень-брень».
 А. Анатольев — «Шхуна, которую нужно увидеть самому».
 Р. Погодин — «500000022-й».
 Б. Окуджава — «Глоток свободы».
 «Наш цирк».
 М. Горький — «Хозяин».
 М. Рощин — «Радуга зимой».
 Б. Голлер — «Модель 18-68».
 Г. Уэллс — «Человек-невидимка».
 «Наш, только наш».
 А. Корнейчук — «Гибель эскадры».
 «Наш Чуковский».
 В. Шекспир — «Гамлет».
 К. Бегалин — «Шёл парнишке 13-й год».
 М. Шагинян — «Месс-Менд».
 Я. Райнис — «Вей, ветерок».
 «Хоровод».
 В. Тендряков — «Весенние перевёртыши».
 А. Пушкин — «Борис Годунов».
 «Потешки».
 В. Долгий — «Думая о нём».
 М. Ибрагимбеков — «За всё хорошее — смерть».
 А. Кургатников — «В гостях у Донны Анны».
 Ф. Зальтен — «Бэмби» 
 «После казни прошу…»
 «Открытый урок»
 В. Аграновский — «Остановите Малахова».
 М. Салтыков-Щедрин — «Тени».
 А. Гайдар — «Горячий камень».
 Р. Киплинг — «Кошка, которая гуляла сама по себе».
 «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!».
 В. Шекспир — «Комедия ошибок».
 В. Тендряков — «Ночь после выпуска».
 А. Вампилов, А. Володин, Г. Горин, С. Злотников, А. Кургатников, Л. Петрушевская, В. Распутин — «На два голоса».
 Д. Толкин — «Баллада о славном Бильбо Бэггинсе».
 Ю. Трифонов — «Нетерпение».
 И. Дворецкий — «Профессия» Айзека Азимова.
 «Дети, дети, дети».
 С. Злотников — «Команда».
 «Память».
 В. Савицкий — «Побега не будет».
 Ю. Яковлев — «Вне игры».
 П. Ершов — «Конёк-горбунок».

Фильмография

Постановки о нём 
К 90-летию З. Я. Корогодского в 2016 году его сын Данила Корогодский поставил в «Театре поколений» спектакль «Неокончательный портрет», построенный на воспоминаниях, видеоматериалах, документах и реальных уроках Корогодского.

Примечания

Ссылки 
 Подкаст о З. Я. Корогодском «Только наш» (авторы: Артем Томилов и Ваня Демидкин)
 Мероприятия в честь 90-летия З. Я. Корогодского, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
 Воспоминания академика Запесоцкого
 «SUPERSTAR. Зиновий Корогодский». Статья А. Гориченского в журнале университетского сообщества СПбГУП «Очень. UM» № 3, 2004
 Университетские встречи. Зиновий Корогодский (видео)
 Страница о З. Я. Корогодском на портале «Личности Петербурга»
 Интервью с Зиновием Корогодским

Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Персоналии:Калининградский драматический театр
Преподаватели Новгородского государственного университета
Осуждённые по антигомосексуальному законодательству в России
Похороненные на Комаровском кладбище